Javorinka může být:

slovenská vodoteč
 Javorinka (přítok Bielé vody) – tatranský potok ústící do Bílé vody
 Javorinka (zdrojnice Maliny) – přítok Maliny na Záhoří
 Javorinka (zdrojnice Sopotnice) – potok ústící do Sopotnice v Nízkých Tatrách

slovenská hora, vrch, sedlo
 Javorinka (Levočské vrchy) – vrch v Levočských vrších
 Javorinka (Nízké Tatry) – vrch v Nízkých Tatrách
 Javorinka (Veporské vrchy) – vrch ve Veporských vrších
 Javorinka (sedlo) – sedlo ve slovenské Muráňské planině

ostatní významy
 Javorinka (Galanta) – místní část slovenského města Galanta
 Javorinka (jeskyně) – slovenská národní přírodní památka
 Javorinka (přírodní rezervace) - slovenská přírodní rezervace

viz také
 Javořinka (Jaworzynka) – obec v polské části Těšínska